Милпиљас има више значења:

 Милпиљас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Милпиљас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Милпиљас (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Милпиљас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Милпиљас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Милпиљас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Милпиљас (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Милпиљас (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Милпиљас (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милпиљас (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас, Лас Таблас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас, Пуенте де Пиједра (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Милпиљас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпиљас (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпиљас (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпиљас (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпиљас, Ел Капулин (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Милпиљас (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Милпиљас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Милпиљас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Милпиљас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Милпиљас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпиљас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпиљас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Милпиљас (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Милпиљас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Милпиљас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Милпиљас (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Милпиљас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Милпиљас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику